Asarcık (district), een Turks district in de provincie Samsun
 Asarcık (stad), een stad in het Turkse district Asarcık